Daniele Cortis – romanzo di Antonio Fogazzaro
Daniele Cortis – film diretto da Mario Soldati (1947)